Новомануйловка () — село в Петровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 79 человек. Почтовый индекс — 28300. Телефонный код — 5237. Код КОАТУУ — 3524955101.

Местный совет 
28300, Кировоградская обл., Петровский р-н, пгт Петрово, ул. Литвинова, 21/82

Ссылки 
 Новомануйловка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Петровского района (Кировоградская область)